616 rok naszej ery
 616 rok przed naszą erą
 liczba Bestii
 616 (Elly) – planetoida

Zobacz też